El nombre Antonio Vico puede referirse a:
 El actor español Antonio Vico y López de Adrián;
 El actor español Antonio Vico y Pinto (1840-1902), hijo del anterior;
 El actor español Antonio Vico Camarero (1903-1972), nieto del anterior;
 El actor español Antonio Vico Rodríguez (1956- ), nieto del anterior;
 El Cardenal italiano Antonio Vico (1847-1929).